A Liga dos Campeões da UEFA de 1997–98 foi a 43ª edição da competição, e o sexto com o formato Liga dos Campeões da UEFA. Foi a primeira edição que teve uma fase de seis grupos. O Real Madrid sagrou-se campeão e conquistou o seu sétimo título da competição.

Primeira fase de qualificação 

|}

Segunda fase de qualificação 

|}

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Classificação dos vice-colocados

Fase final

Esquema

Quartas de final 

|}

Semifinal 

|}

Final 

1997-98
1997 no futebol
1998 no futebol